Татья́на Влади́мировна Константинова (Ерохина) (род. 7 сентября 1984, Челябинск, СССР) — российская спортсменка, чемпионка России по гандболу.

Биография 
Занимается гандболом с 11 лет, воспитанница СДЮШОР Челябинска, первый тренер — Николай Дмитриевич Данилов. Играет на позиции вратаря.

В 2006 году окончила Тольяттинский государственный университет.

Достижения 
В составе тольяттинской «Лады» стала:
 чемпионом России 2005 и 2008 годов, серебряным призёром чемпионата России 2007 года, бронзовым призёром 2009 года;
 обладательница Кубка России 2006 года, серебряным призёром Кубка России 2007 и 2009 годов;
 финалисткой .

Мастер спорта.

Ссылки 
 

Игроки ГК «Лада»
Гандбольные вратари
Мастера спорта России
Выпускники Тольяттинского государственного университета